Михаил Викторович Клянин (род. 4 марта 1973 года) - мастер спорта России международного класса (хоккей с мячом).

Карьера 
В хоккей с мячом начал играть в Новосибирске (первый тренер - М.И. Войтович). В 1990-92 годах выступал на новосибирскую «Комета».

Выступал за команды «Сибсельмаш» (1992-99, 2007-08), «СКА-Свердловск» (1999-2000), «СКА-Нефтяник» (2000-03, 2008-09) и «Уральский трубник» (2003-07). В Суперлиге провёл 392 игры, забил 194 мяча. В 159 кубковых встречах провёл 72 мяча.

В 2009-13 годах выступал за «Урожай» из Смидовича, выступающего в первой (высшей) лиге. За четыре сезона провёл 70 игр и забил 32 мяча.

Привлекался в сборную России (1 матч, 0 мячей) и вторую сборную России (7 матчей, 5 мячей).

Достижения 

 клубные (отечественные):

 Чемпион России - 1994/1995. 
 Серебряный призёр чемпионата России - 1993/94, 1995/96, 1996/97. 
 Обладатель Кубка России - 2002. 
 Финалист Кубка России - 2003. 
 Серебряный призер чемпионатов страны по мини-хоккею - 1994, 1997, 2001. 

 клубные (международные):

 Финалист Кубка Европейских чемпионов - 1996. 

 в составе сборной Россия-2:

 Серебряный призёр турнира на призы Правительства России (в составе Россия-2) - 2002.  

 личные:

Включался в список 22 лучших игроков сезона - 2002.

Тренерская карьера 
Работает старшим тренером КХМ «СКА-Нефтяник-2».

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона-2000.

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 29 / 22 команд

Количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал  в 102 играх 
по 2 мяча забивал  в  30 играх  
по 3 мяча забивал  в  4 играх  
по 4 мяча забивал  в  5 играх  

Свои 194 мяча забросил в 141 игре, в 251 игре мячей не забивал.

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 49 играх 
по 2 мяча забивал в 9 играх 
по 3 мяча забивал в 2 играх 

Свои 72 мяча забросил в 60 играх, в 99 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 1 матч/ 0 мячей;   0 побед, 0 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 

 Михаил Клянин на сайте ФХМР
 Михаил Клинин на сайте КХМ «СКА-Нефтяник»
 Mikhail Kljanin на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Уральский трубник»